Tenisový turnaj ATP BMW Open 2009 se konal ve dnech 3.–10. května v německém Mnichově venku na antukových dvorcích. Odměny činily 450,000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry
ATP World Tour 2009
BMW Open
Tenis v Německu v roce 2009